Tour de l'Avenir 2022 var den 58. udgave af det franske etapeløb Tour de l'Avenir, også kendt som ungdommens Tour de France. Cykelløbets ti etaper blev kørt fra 18. august til 28. august 2022. Løbet var en del af UCI Nations' Cup U23.

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Samlet stilling

Hold og ryttere

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
Cykelløb i 2022